

Persone 
 Benjamin C. Christ, soldato statunitense
 Victor Christ-Janer, architetto statunitense
 Carol T. Christ, accademico statunitense
 Norman Christ, accademico statunitense
 John Christ, musicista statunitense
 Peaches Christ, artista statunitense
 Christ., musicista scozzese
 Johnny Christ, musicista statunitense
 Johann Friedrich Christ scrittore tedesco

Finzione 
Christ (poema), poema inglese
Christ, nome originale di Relta, personaggio de I Cavalieri dello zodiaco

Altri progetti